

Patronyme 

 Elizabeth Lesieur : actrice québécoise
 Émile Lesieur : joueur français de rugby à XV
 FM Le Sieur, compositeur canadien de musiques pour la télévision
 Georges Lesieur (1848-1931) : industriel et homme d’affaires français, fondateur des huiles du même nom
 Jean Lesieur (marin) : marin français
 Jean Lesieur (journaliste) (1949-) : journaliste français
 Jean-Pierre Lesieur (1935-) : poète français
 Marcel Lesieur (1945-) : scientifique français.
 Maryse Lesieur (1950-) : footballeuse française.
 Pierre Lesieur (1922-2011) : peintre français

Pseudonyme 

 Le Sieur des Accords, poète français ;
 Le Sieur d'Ofayel, poète français de la seconde moitié du .

Voir aussi 
 Lesieur : une entreprise d'huile alimentaire
 La page d'homonymie 
Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme québécois